Chassy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Chassy (Cher) im Département Cher
Chassy (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
Chassy (Yonne) im Département Yonne

Chassy ist auch ein Familienname:
 Guillaume de Chassy (* 1964), französischer Jazzmusiker